Abeywardena ist der Familienname folgender Personen:

 Mahinda Yapa Abeywardena (* 1945), sri-lankischer Politiker
 Vajira Abeywardena (* 1963), sri-lankischer Politiker